Бодуэн V (граф Фландрии) (1012/1013 — 1067)
 Бодуэн V (граф Эно) (1150—1195)

См. также 
 Балдуин V